Царствование Михаила Фёдоровича

События 
 25 января — умерла царская дочь Пелагея в возрасте 6 месяцев.
 19 марта — родился царский наследник, будущий Алексей Михайлович; наречён именем Алексей, видимо, по святцам, в честь Алексия, человека Божьего.

Родились 
 Алексей Михайлович (19 марта 1629 — 29 января 1676) — русский царь, единственный выживший из сыновей царя Михаила Фёдоровича.
 Всеволожская, Евфимия Фёдоровна (1629 / 1630—1657) — царская невеста, выбранная Алексеем Михайловичем, но в результате интриг сосланная и уступившая место Марии Милославской.
 Шереметев, Матвей Васильевич (1629 — 10 июня 1657) — военачальник и государственный деятель, стольник и воевода.

Умерли 
 Царевна Пелагея Михайловна (17 августа 1628 — 25 января 1629) — второй ребёнок царя Михаила Фёдоровича.
 Безобразов, Иван Романович (ум. 1629) — государственный и военный деятель, ловчий.
 Лобанов-Ростовский, Афанасий Васильевич (ум. 1629) — государственный деятель, стольник, воевода и боярин; сын воеводы князя Василия Лобанова-Ростовского.
 Одоевский, Иван Никитич Меньшой (ум. 9 марта 1629) — военный и государственник; деятель Смутного времени, участник Русско-польской войны (1605—1618); боярин и воевода.
 Сицкий, Андрей Васильевич (ум. 1629) — князь, стольник, окольничий, боярин, воевода, начальник Поместного приказа; сын князя Василия Сицкого.
 Татищев, Юрий Игнатьевич (ум. 1629) — военный и государственный деятель, стольник, дворянин московский и воевода, сын государева казначея и окольничего Игнатия Татищева.
 Хованский, Андрей Андреевич (ум. 13 июня 1639) — стольник и воевода; третий сын князя А. П. Хованского.
 Чохов, Андрей (ок. 1545—1629) — выдающийся пушечный и колокольный мастер, литейщик.

См. также 
 1629 год

Примечания 

1629 год в России
1629 год
Хронология истории России
Все хронологические списки